«Электроника МК-92» — советский микрокомпьютер на основе процессора с системой команд PDP-11 и встроенным интерпретатором языка Бейсик версии 2.0 и приставкой-плоттером. Состоит из МикроЭВМ МК-90 и приставки МК-92. В версии Бейсика 2.0 было немного исправлений, были также добавлены новые операторы для работы с док-станцией МК-92. Приставки МК-92 производились на заводе «Цветотрон» в г. Бресте, МК-90 для них — на заводе «Интеграл» в Минске.

Технические характеристики 
 Процессор: К588ВС2 (16-разрядный, совместимый с DEC PDP-11)
 Память: ОЗУ 16 кБ (пользователю доступно 12248 байт), ПЗУ 32 кБ (с интерпретатором Бейсика)
 Дисплей: жидкокристаллический, 120 × 64 точек или 8 строк по 20 символов
 Клавиатура: 63 клавиши
 Питание: 4 элемента AA или внешний блок питания 220 В. Штатно — 4 никель-кадмиевых аккумулятора типа «НКГЦ-0,45 II C» ~1,2 В, 450 мА·ч.
 Зарядное устройство типа «Электроника ЗУ-01М» для аккумуляторов НКГЦ, потребляемая мощность 0,6 ВА
 Энергопотребление: 5 В, 0,55 Вт
 Технические условия: ТУ бК0.310.095
 Размеры: 250 × 100 × 30 мм
 Масса: не более 700 г (для МК-90)

Комплект поставки 
 Микрокомпьютер «Электроника МК 92»; КБЮЖ.466253.001 ТУ — 1 шт;
 Источник вторичного электропитания; КБЮЖ.436244.001 ТУ — 1 шт;
 Аккумулятор НКГЦ-2-1; ИКШЖ.563342.006 ТУ — 5 шт, допускается замена на НКГЦ-1,8-1
 Зарядное устройство «Электроника ЗУ-1» в упаковке с руководством по эксплуатации; 12 М0.081.159 ТУ −1 шт;</s>
 Модуль памяти оперативной — 2 шт;
 Жгут; КБЮЖ.685621.006 — 1 шт;
 Ось; КБЮЖ.715111.007 — 1 шт;
 Рулон бумаги Д50; ГОСТ 7717-75 — 2 шт;
 Держатель; КБЮЖ.753756.001 — 1 шт;
 Держатель; КБЮЖ.753756.001-01 — 1 шт;
 Вилка 0НЦ-ВГ-4-5/16-В; АШДК 434410.023-89 ТУ — 1 шт;
 Узел УПС 037 00; ТУ25-7225.0037-89 — 16 шт;
 Мешок полиэтиленовый; КБЮЖ.322421.006 — 1 шт;
 Кассета магнитная МК-60-5 с магнитной лентой Б1-1807; ТУ6-42-736-89 — 1 шт;</s>
 Руководство по эксплуатации микрокомпьютера «Электроника МК-92»; КБЮЖ.466253.001 РЭ — 1 шт;
 Руководство по эксплуатации микрокомпьютера «Электроника МК-90»; дР3.055.003 РЭ — 1 шт;

Описание 
Поставка опытного образца отличалась от запланированной. Сам микрокомпьютер состоит из док-станции «Электроника MK-92», оснащённой перьевым четырёхцветным графопостроителем, выходом на бытовой магнитофон и микрокомпьютера «Электроника МК-90». Было заявлено, что МК-92 будет поддерживать вывод на бытовой телевизор, но эта возможность так и не была реализована.

В инструкции к опытному образцу на 2-й странице написано: «ВНИМАНИЕ! Микрокомпьютер поставляется без контроллера телевизионного приемника». Однако в ней присутствуют схемы переделки советских телевизоров (таких как Горизонт, Электрон, Витязь, Рекорд, Рубин) для подключения МК-92.

Если в главном меню нажать клавишу «Т», то произойдет запуск внутренней программы тестирования микрокомпьютера (фото экранов тестовой программы можно увидеть в описании «Электроника МК-90», но есть несколько дополнительных тест-экранов, включая функцию зацикливания при тестировании дисплея МК-90).

Фотографии

Примечания

См. также 
 «Электроника (торговая марка)»
 Список советских калькуляторов

Ссылки 

 Фотографии внутренностей МК 92 и МК 90(увеличение по клику мышью)
 
 ELEKTRONIKA MK 92
 MK-90 хакинг
 Электроника МК-90 — железные призраки прошлого

Советские программируемые микрокалькуляторы
Мобильные компьютеры
Компьютеры СССР
Появились в 1988 году в СССР